Försvarsmakten steht für:

 Finnische Streitkräfte
 Schwedische Streitkräfte